Henry Forster peut faire référence à :

Henry Forster fl.1414-1421, MP pour Leicester
Henry Forster (1866 – 1936), homme politique britannique
Henry Forster (c. 1883-?)
Henry Pitts Forster (1766?–1815), fonctionnaire anglais de l'East India Company

Voir aussi
Henry Foster